Кубок Европы по марафону 2002 года прошёл 10 (женщины) и 11 августа (мужчины) в рамках чемпионата Европы по лёгкой атлетике в Мюнхене (Германия). Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата Европы.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 25 атлетов из 5 стран Европы. У женщин участвовали 2 сборные (9 участниц), у мужчин — 3 (16 участников). Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 4 лучших участников.

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по марафону
Август 2002 года
Спорт в Германии в 2002 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене